Cet article présente les résultats détaillés du double mixte de l’édition 1954 des Internationaux de France de tennis qui est disputé du 17 au . Ce tournoi est le deuxième de la tournée du Grand Chelem.

Faits marquants 
Maureen Connolly et Lew Hoad battent Jacqueline Patorni et Rex Hartwig en finale de cette édition ; il s'agit du  de cette équipe dans les tournois du Grand Chelem.

18 équipes sont exemptées de premier tour.

Résultats

Tableau final

Premiers tours

Première partie

Deuxième partie

Troisième partie

Quatrième partie

Voir aussi

Article connexe 
 Palmarès du double mixte des Internationaux de France

Lien externe 
   Site officiel du tournoi

Navigation 

1954
France Double mixte
France Double mixte
Sport en France en 1954